La bondrée est un nom désignant plusieurs espèces de rapaces de la tribu des Pernini. En Europe francophone, elle désigne couramment la bondrée apivore (Pernis apivorus), seule espèce présente en Europe de l'Ouest.

Description 

De taille moyenne.

Régime 
Cet oiseau se nourrit de guêpes, d'abeilles, et pille les ruches.

Origine du nom 
Le terme « bondrée » dériverait du breton bondrask qui signifie « grive ».

Liste des espèces et sous-espèces 

Classification scientifique du Congrès ornithologique international, noms normalisés de la CINFO :

 Bondrée à longue queue — Henicopernis longicauda (Garnot, 1828)  — Long-tailed Honey-buzzard
 Bondrée noire — Henicopernis infuscatus Gurney, 1882
 Bondrée apivore —Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
 Bondrée orientale — Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)
 Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891, bondrée de Sibérie
 Pernis ptilorhynchus philippensis Mayr, 1939
 Pernis ptilorhynchus ptilorhynchus (Temminck, 1821) 
 Pernis ptilorhynchus ruficollis Lesson, 1830
 Pernis ptilorhynchus torquatus Lesson, 1830
 Bondrée des Célèbes — Pernis celebensis Wallace, 1868
 Bondrée de Steere ou Bondrée des Philippines — Pernis steerei W.L. Sclater 1919
 Pernis steerei steerei W. L. Scalter, 1919
 Pernis steerei winkleri Gamauf & Preleuthner, 1998
 Bondrée à plastron — Hamirostra melanosternon (Gould, 1841)
 Bondrée à queue carrée — Lophoictinia isura (Gould, 1838).

Notes et références 



Nom d'oiseau ambigu